Новомиколаївська сільська громада — назва окремих територіальних громад України.

 Новомиколаївська сільська громада — колишня територіальна громада, Запорізька область, Токмацький район
 Новомиколаївська сільська громада — територіальна громада, Херсонська область, Скадовський район